Hrvatska:
 Liplje (Vrbovsko), gradsko naselje Vrbovskog, Hrvatska

BiH:
 Liplje (Kotor Varoš, BiH)
 Liplje (Teslić, BiH), naselje u općini Teslić, BiH
 Gornje Liplje, naselje u općini Tesliću, BiH
 Liplje (Zvornik, BiH)

Slovenija:
 Liplje (Kamnik, Slovenija)
 Liplje (Postojna, Slovenija)

Srbija:
 Liplje (Ljig, Srbija)